Сезон ФК «Маріуполь» 2020—2021 — 21-й сезон ФК «Маріуполь» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. «Маріуполь» виступав у Прем'єр-лізі та кубку України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}</onlyinclude>

Таблиця результатів

Результати по раундах

Матчі

Кубок України

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисник 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишила команду по ходу сезону

 
Останнє оновлення: 9 травня 2021

Бомбардири 

Останнє оновлення: 9 травня 2021

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 9 травня 2021

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 9 травня 2021

Відвідуваність 

Останнє оновлення: 9 травня 2021

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Маріуполь (футбольний клуб)
Українські футбольні клуби в сезоні 2020–2021